Saint-Côme (Francja)
 Saint-Côme (Kanada)